Maevatanana (district), een district van Madagaskar
Maevatanana (stad), de hoofdstad van dit district en de regio Betsiboka